Лопуховская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Лопуховская волость (Городищенский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Лопуховская волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Лопуховская волость (Камышинский уезд) — в составе Саратовской губернии